Kritzow ist der Name folgender Orte:

 Kritzow, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kritzow (Hornstorf), Ortsteil der Gemeinde Hornstorf im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
 Kritzow (Langen Brütz), Ortsteil der Gemeinde Langen Brütz im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern